«Граждане» («Сьюдада́нос», , , , ; сокращённо — Cs), официально Граждане — Гражданская партия — испанская политическая партия либерального толка.

Декларирует левоцентризм и антинационализм, но СМИ и политологи чаще считают её центристской или правоцентристской партией, дружественной к бизнесу. «Граждане» позиционирует себя как партия, предлагающая смесь социал-демократии и социал-либерализма, но на деле поддерживала правительство и многие аспекты политики консервативной Народной партии.

После своего основания в 2006 году по большей части была активна в Каталонии, по итогам выборов 2015 года получила в региональном парламенте 25 мест. На парламентских выборах 2015 и 2016 годов вышла на общенациональный уровень, получив порядка 13-14 % голосов. Рассматривалась как «правый ответ» «Подемос», также обращавшийся к молодёжной аудитории и популистской мобилизации.

На выборах в Европарламент 2019 года образовала коалицию Прогрессисты за Европу с партией Союз, прогресс и демократия.

На парламентских выборах в ноябре 2019 года получила 1,63754 млн голосов (6,79 %), получив 10 мандатов (против 57 мандатов, полученных на выборах в апреле 2019 года, когда Гражданская партия получила 4,155665 млн голосов (15.9 %)).

См. также 
 Политические партии Каталонии

Примечания

Ссылки 
  
 Официальный сайт партии

Политические партии Каталонии
Политические партии Испании
Либеральные партии
Республиканские партии